Gars puede referirse a:

Otros casos 
 Gars, población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos.
 Gars am Inn, comuna de Baviera (Alemania), situada en Mühldorf am Inn, en el distrito de Alta Baviera.